Montaigut (Puy-de-Dôme)
ook:
Montaigut-le-Blanc (Creuse)
Montaigut-le-Blanc (Puy-de-Dôme)
Montaigut-sur-Save,  Haute-Garonne
gemeenten met de naam Montaigu